Oorlel, bij onder andere mensen.
 een afgeleide daarvan, een lel voor je hoofd/hasses, een draai om je oren.
 Lel (anatomie), bij onder andere hoendervogels.
 Lower Explosion Limit, zie Explosiegrens